Суук Су (або Суук-Су чи Сууксу, ). В перекладі з кримськотатарської мови — холодна вода (suvuq — холодний, suv — вода).

 Суук Су — річка в Судацькій долині, притока Судаку, іноді назву Суук Су застосовують до всієї річки Судак
 Суук Су — історична назва села Лісне Судацької міської ради Автономної Республіки Крим
 Суук Су — один із таборів міжнародного дитячого центру Артек, колишній Курортний маєток
 Суук Су — мис на південному узбережжі Криму між Гурзуфом та горою Аю-Даг
 Суук Су — урочище на південному березі Криму між селищем Гурзуф та західним схилом гори Аю-Даг